TV2 era negli anni settanta il nome attribuito al secondo canale televisivo RAI, ora Rai 2.

Canali televisivi
TV2 – Algeria
TV2 – Bulgaria
TV2 – Danimarca
TV2 – Finlandia (YLE TV2)
TV2 – Malaysia
TV2 – Norvegia
TV2 – Nuova Zelanda
TV2 – Svezia (SVT2)
TV2 – Ungheria

Musica
TV-2 (gruppo musicale) – gruppo musicale pop danese